Thaïs kan syfta på:

 Thaïs – en opera tonsatt av Jules Massenet
 Thaïs (hetär) – en grekisk hetär under antiken
 Thaïs (roman) – en roman från 1890 av Anatole France
 Thaïs Henríquez (1982–), en spansk konstsimmare